Bohrschnecke oder Bohrschnecken steht für:
 ein Gerät, das bei der Pfahlgründung in den Boden „gedreht“ wird, siehe Schneckenbohrtechnik
 verschiedene Raubschnecken, die Löcher in die Schale ihre Beutetiere bohren, siehe auch Austernbohrer
 eine ungenaue Bezeichnung für die Mondschnecken oder Nabelschnecken (Naticidae), die wie einige andere Gruppen von Raubschnecken Löcher in die Schale ihre Beutetiere bohren